Исаак бен-Самуил (евр. Ицхак бен-Шмуэль; Isaac ben Samuel) — Исаак (), сын Самуила ().

 Исаак бен-Самуил из Дампьера (XII век) — французский тосафист и комментатор Библии.
 Исаак бен-Самуил из Акры (XIV век) — палестинский каббалист, ученик Нахманида.